Верховинино — деревня в Бежаницком районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лющикская волость».

География 
Деревня находится на юго-востоке центральной части Псковской области, в пределах Бежаницкой возвышенности, к западу от автодороги , на расстоянии примерно 10 километров (по прямой) к западу-северо-западу (WNW) от посёлка городского типа Бежаницы, административного центра района.
Климат
Климат характеризуется как переходный между типично морским и континентальным с повышенной влажностью.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района